En el ámbito militar, se denomina parapeto a un terraplén corto formado sobre el principal hacia la parte de la campaña. 

El parapeto defiende el pecho contra los golpes enemigos a los soldados que están en él. En 
un principio eran de piedra y estaban perforados con aspilleras pero posteriormente se 
hicieron de tierra para resistir mejor las balas de cañón. Con todo, 
la creciente 
potencia del artillería obligó a intercalar una mampostería de cemento en medio de la tierra del parapeto a fin de aumentar su resistencia. 

El parapeto debe estar siempre precedido de un foso.

Referencias 

Términos de arquitectura militar